Brian ou Bryan Harvey est un nom pouvant désigner:

Brian
 (1916-2005), évêque irlandais  
Brian Harvey (né en 1949), informaticien universitaire américain
 (né en 1953), auteur et diffuseur irlandais 
 (né en 1965), athlète paralympique australien
Brian Harvey (né en 1974), chanteur anglais, un temps leader du boys band East 17

Bryan
 (1956-2006), musicien américain
 (né en 1963), joueur de baseball américain

Voir aussi
Bryan Harvey Bjarnason (né en 1924), homme politique provincial canadien

Harvey, Brian